Zniev – szczyt w górach Żar na Słowacji
 Zniev – zamek na szczycie Zniev na Słowacji